

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 722 (30 год Пианхи) — празднование фараоном хеб-седа.
 Умер (или был убит восставшей знатью) царь Ассирии и Вавилона Салманасар V. На престол взошёл Саргон II.
 722 или 723 (9 или 10 год Осии, 6 год Езекии) — Падение Самарии, полный разгром Израиля.
 Взятие ассирийцами Самарии. Аммониты заселили территорию к востоку от Иордана.
 Занял Вавилон и вступил на престол Мардук-апла-иддин II (Меродах-Баладан II), правитель халдейской области Бит-Якин.

Китай 
 начало так называемого период Чуньцю в Китае, названного по хронике «Чуньцю» («Вёсны и осени») царства Лу.
 Начало летописи «Чуньцю». 49 год чжоуского Пин-вана; 19 год чуского У-вана; начальный год луского И-гуна, 9 год циского Ли-гуна, 44 год циньского Вэнь-гуна, 7 год сунского Му-гуна, 13 год вэйского Хуань-гуна, 23 год чэньского Хуань-гуна, 35 год цаоского Хуань-гуна, 22 год чжэнского Чжуан-гуна.
 Первый год по эре правления луского князя Инь-гуна.
 В 3 луне луский Инь-гун и чжуский Чжуан-гун (в «Чуньцю» он назван И-фу, ибо тогда не имел титула) заключили договор в Ме (Гуме).
 В Чжэн младший брат князя Дуань поднял мятеж, затем бежал. Чжуан-гун атаковал Цзин с войском в 200 колесниц, его жители восстали против Дуаня. Тот бежал в Янь (город в Чжэн), где в 5 луне его отряд был разбит, а затем бежал в Гун и подружился с вэйским изгнанником Чжоу-юем.
 В 7 луне чжоуский посол Сюань прибыл в Лу и вручил вдове Хуэй-гуна Чжун-цзы дары для погребения (траурную колесницу и лошадей).
 В 9 луне послы Лу и Сун заключили договор в Су.
 В 10 луне похоронен луский Хуэй-гун.
 В 12 луне в Лу прибыл Цзе-бо (сановник чжоуского вана) без повеления вана.
 В 12 луне умер луский гун-цзы И-ши (дядя Инь-гуна, которого тот не любил).

См. также

Примечания